Compton může znamenat:

Příjmení 
 Arthur Holly Compton (1892–1962) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny, objevitel Comptonova jevu
 Erik Compton – norsko-americký golfista
 Karl Taylor Compton (1887–1954) – americký fyzik, bratr Arthura a Wilsona Comptonových
 Scout Taylor-Compton (* 1989) – americká herečka
 Spencer Compton, 1. hrabě z Wilmingtonu (1673–1743) – britský státník
 Wilson Martindale Compton (1890–1967) – prezident Washingtonské státní univerzity

Objekty ve vesmíru 
 Compton (kráter) – impaktní kráter na Měsíci
 Comptonova gama observatoř – zaniklá observatoř na oběžné dráze Země

Sídelní jednotky 
Spojené království
 Compton (Berkshire) 
 Compton (Plymouth)
 Compton (Surrey)
 Compton (Wiltshire)
 Compton (Wolverhampton)

Spojené státy americké
 Compton (Arkansas)
 Compton (Illinois)
 Compton (Kalifornie)
 Compton (Maryland)
 Compton (Oklahoma)
 Compton (Pensylvánie)
 Compton (Tennessee)
 Compton (Virginie)
 Compton Park (Ohio)
 Compton Woods (Ohio)

Kanada
 Compton (Québec)